Acerbas (mythologie), Tyrreense priester van Hercules
 Acerbas (geslacht), geslacht van vlinders uit de familie van de dikkopjes